Не будите спящую собаку может означать:

Кино 
 «Не будите спящую собаку» — советский двухсерийный фильм 1991 года режиссёра Анатолия Бобровского
 «Не будите спящую собаку» — американский фильм 1996 года режиссёра Дэвида О. Расселла

Телевидение 
 «Не будите спящую собаку» — эпизод второго сезона телесериала «Доктор Хаус»